Legenda fortăreței Suram (în , în ) este un film din 1984 regizat de Serghei Paradjanov.

Distribuție

 Sofiko Ciaureli — Gulisvardi (Vardo)
 Lela Alibegașvili — Vardo în tinerețe
 David Abașidze — Osman-aga, cântărețul la cimpoi
 Zurab Kipșidze — Durmișhan, iubitul lui Vardo, cel care i-a trădat dragostea
 Levan Ucianeișvili — Zurab
 Veriko Andjaparidze — bătrâna ghicitoare
 Mzia Arabuli
 Paata Baratașvili
 Tamaz Danelia
 Nodar Dugladze
 Elena Kipșidze
 Abessalom Loria
 Manana Surmava
 Ghivi Tohadze — curteanul prințului
 Duduhana Țerodze
 Tamara Țițișvili
 Gheorghi Burdjanadze
 Ghera Gudjediani
 G. Abaișvili
 Gari Ambarțumov
 Lazar Arjanov
 Tom Arjanov
 Malhaz Gurghenașvili
 Olia Djaniașvili
 O. Didebulidze
 V. Kirilenko
 V. Mdoian
 K. Molașhia
 S. Santunini
 Guram Tuguși
 Manana Țhovrebova
 Vladimir Citișvili
 Nino Ciheidze
 Alla Poniatovskaia — femeia care bate toba (nemenționată)

Dublaj de voce
 Vadim Spiridonov — autorul

Note

Filme din 1984
Filme regizate de Serghei Paradjanov
Filme sovietice
Filme în limba georgiană